Севастя́н, або Севастіа́н ( — високошановний, високоповажний; священний) — чоловіче особове ім'я. Найвідоміша особистість — святий Севастіан.

Особи

Ім'я 
 Святий Севастіан
 Себастьян (1557—1578) — король Португалії.
 Себастіан Стен (1982) — американський актор, румунського походження.
 Себастіан з Фельштина (1480—1490) — композитор, теоретик музики українського походження.
 Себастьєн Ож'є (1983) — французький автогонщик.
 Севастіан Кох (1962) — німецький актор.

Прізвища 
 Себастіан Михаїл (1907—1945) — румунський письменник.
 Себастіан Гай (1981) — австралійський співак.
 Себастіан Дороті (1903—1957) — американська кіноакторка.
 Себастіан Тобі (1992) — англійський актор і музикант, який грав у серіалі «Гра престолів».

Топоніми

Себастіан (Флорида) — місто.

— муніципалітет в районі Хомутов, в Устецькому краї, в Чехії.

Примітки 

Чоловічі імена